Liujiaying kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liujiaying (socken i Kina, lat 39,85, long 118,22), Hebei, 
 Liujiaying (socken i Kina, lat 40,11, long 118,94), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar